XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group) ist ein chinesischer Baumaschinenkonzern, gegründet 1989 mit Sitz in Xuzhou, Jiangsu. XCMG entwickelt, produziert und vertreibt Baumaschinen wie Lkw, Krane, Erdbewegungs- und Straßenbaumaschinen.

XCMG hat seit 1995 eine Partnerschaft mit Caterpillar und besitzt seit 1995 Lizenzen von Liebherr. 2012 hat XCMG den deutschen Baumaschinenhersteller Schwing übernommen.

Die europäische Firmenzentrale befindet sich in Krefeld.

Produkte 

Unter anderem:
 Autokrane
 Bagger
 Grader
 Krane
 Lkw
 Planierraupen
 Radlader
 Straßenfertiger

Automobilbau 
In den 1990er Jahren stellte das Unternehmen Omnibusse und Kleinwagen her, die als Xugong vermarktet wurden. Das einzige Pkw-Modell war ein Kleinwagen mit vier Türen und Schrägheck. Als Jahr ist 1995 überliefert.

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch und chinesisch, abgerufen am 25. März 2016)

Einzelnachweise 

Baumaschinenhersteller
Ehemaliger Pkw-Hersteller (Volksrepublik China)
Ehemaliger Omnibushersteller (Volksrepublik China)
Wirtschaft (Jiangsu)
Xuzhou
Gegründet 1989
Lkw-Hersteller (Volksrepublik China)
Abkürzung